En arithmétique on appelle identité de Bézout :
 Le théorème de Bachet-Bézout qui prouve l'existence d'une solution à l'équation ax + by = PGCD(a, b) et traite en particulier le cas des entiers premiers entre eux
 L'égalité ax + by = PGCD(a,b)
 L'identité de Bézout, dans le cas des polynômes est traitée dans l'article arithmétique des polynômes

Voir aussi 
 Équation diophantienne ax+by = c